The Nation har flere betydninger:

Aviser:
The Nation (Nigeria), en nigeriansk avis, udgivet siden 2006.
The Nation (Pakistan), en engelsksproget pakistansk avis
The Nation (Thailand), en engelsksproget thailandsk avis, grundlagt 1971
The Nation (USA), et amerikansk ugemagasin, grundlagt 1865

Områder:
The Nation (Ontario), område i Ontario, Canada

Referncer